Giacomo Boncompagni (duque de Sora) — Duque de Sora
 Giacomo Boncompagni (cardeal) — Arcebispo de Bolonha

Desambiguação